Detroit puede estar referido o vinculado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia

Estados Unidos 
 Detroit, ciudad estadounidense ubicada en el estado de Míchigan.
 Detroit, localidad del estado de Alabama.
 Detroit, localidad del estado de Illinois.
 Detroit, localidad del estado de Kansas.
 Detroit, localidad del estado de Maine.
 Detroit, localidad del estado de Oregón.
 Detroit, localidad del estado de Texas.
 Río Detroit, río estadounidense del sistema de los Grandes Lagos de Norteamérica.

Cinematografía 
 Detroit, película de 2017 dirigida por Kathryn Bigelow.

Videojuegos
 Detroit, videojuego.
 Detroit: Become Human, videojuego.